Момир Илич (; род. 22 декабря 1981, Аранджеловац) — сербский гандболист, левый защитник; тренер.

Карьера

Клубная 
Воспитанник югославской гандбольной школы, выступал за различные югославские клубы на заре карьеры. С 2004 по 2006 годы выступал за словенский клуб «Горенье» в составе трио Илич-Кавтичник-Зрнич, с 2006 по 2013 годы играл в чемпионате Германии за команды «Гуммерсбах» и «Киль». «Киль» выкупил Илича, не выплатив неустойку «Гуммерсбаху» в размере 500 тысяч евро, и подписал с игроком 4-летний контракт. В составе «Киля» Момир выиграл Лигу чемпионов в 2010 и 2012 годах, а также чемпионский титул в 2010, 2012 и 2013 годах. С сезона 2013/14 по 2019 года Илич выступал за «Веспрем».

После окончания карьеры игрока стал главным тренером молодёжной команды «Веспрем», а летом 2021 года — главным тренером основной команды.

В сборной 
В составе сборной Илич сыграл 114 матчей и забил 361 гол. Участник Олимпийских игр 2012 года, серебряный призёр и самый ценный игрок чемпионата Европы 2012 года.

Личная жизнь 
По образованию электрик. Женат, жену зовут Майя.

Достижения

В клубах 
 Лучший бомбардир чемпионатов Сербии и Черногории
 Вице-чемпион Словении 2004/2005 и 2005/2006
 Победитель Кубка ЕГФ 2008/2009
 Победитель Лиги чемпионов 2009/2010 и 2011/2012
 Чемпион Германии 2010, 2012 и 2013
 Победитель Суперкубка Германии 2011 и 2012
 Победитель Клубного чемпионата мира 2011

В сборной 
 Вице-чемпион Европы 2012
 MVP чемпионата Европы 2012

Статистика выступлений в Бундеслиге

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте ЕГФ 
 Профиль на сайте клуба «Киль»

Гандболисты Сербии
Игроки сборной Сербии по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Германии по гандболу
Чемпионы Венгрии по гандболу
Игроки ГК «Горенье»
Игроки ГК «Гуммерсбах»
Игроки ГК «Киль»
Игроки ГК «Веспрем»
Гандбольные тренеры Сербии
Тренеры ГК «Веспрем»